El Golpe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Golpe, Tabasco, Cárdenas, 
 El Golpe, Zacatecas, Pinos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar